Trois navires de la Royal Navy ont reçu le nom de HMS New Zealand :

le , un cuirassé de classe King Edward VII lancé en 1904 et renommé Zealandia en 1911 ;
le , un croiseur de bataille de classe Indefatigable qui participe à la Première Guerre mondiale ;
le HMS New Zealand (D43) aurait dû être un porte-avions de classe Malta mais sa construction est annulée en 1946.

New Zealand